W Polsce
 Łubno – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Jabłoń 
 Łubno – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna 
 Łubno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki 
 Łubno – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów 
 Łubno – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy
 Łubno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów 
 Łubno – część wsi Nasuty w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Łubno – część wsi Cząstków w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa
 Łubno – dawna gmina
 Łubno – gromada

Zobacz też 
 Łubno Szlacheckie, Łubno-Opace